Олишковцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Олишковцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Олишковцы — село в Збаражском районе Тернопольской области.